Le qualificazioni del singolare  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del U.S. Men's Clay Court Championships  2009 prevedevano 27 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kevin Kim (secondo turno)
 Jesse Levine (ultimo turno)
 Amer Delić (ultimo turno)
 Donald Young (ultimo turno)

 Ryan Sweeting (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (Qualificato)
 Alexander Peya (Qualificato)
 Scoville Jenkins (Qualificato)

Qualificati 

 Michael Russell
 Alexander Peya

 Giovanni Lapentti
 Scoville Jenkins

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2009
ATP World Tour 2009